Krilov je priimek več oseb:
 Ivan Andrejevič Krilov, ruski basnopisec
 Dimitrij Osilovič Krilov, sovjetski general
 Sergej Nikolajevič Krilov, sovjetski general